Hornsey steht für:

 Hornsey (London), ein Stadtteil im  Londoner Stadtbezirk London Borough of Haringey

Hornsey ist der Familienname folgender Personen:

 Kate Hornsey (* 1981), australische Ruderin